De eindstanden van de Ronde van Italië 2017.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement 

N.b.: er deed geen Nederlander mee die in aanmerking kwam voor het jongerenklassement; alle Nederlandse deelnemers hadden een geboortejaar voor 1992.

Ploegenklassement 

Ronde van Italië 2017